Mda ist der Familienname folgender Personen:

 Ashby Peter Solomzi Mda (1916–1993), südafrikanischer Lehrer und Politiker
 Zakes Mda (* 1948), südafrikanischer Autor und Dramatiker

MDA steht als Abkürzung für:

 MacDonald Dettwiler and Associates Ltd., ein kanadisches  Elektro-, Luft- und Raumfahrttechnik Unternehmen
 Magen David Adom (Roter Davidstern), der israelische Rettungsdienst
 Mail Delivery Agent, eine Software, die eingehende E-Mails annimmt und sie nach bestimmten Kriterien unter den Empfängern verteilt
 Malondialdehyd (OHC-CH2-CHO), ein Abbauendprodukt mehrfach ungesättigter peroxidierter Fettsäuren
 Mandarin Airlines, eine taiwanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Manual Data Automatic, die Betriebsart „Handeingabe“ bei einer SINUMERIK in der CNC-Technik
 Masarykova demokratická akademie, ursprünglich Dělnická akademie, eine sozialdemokratische Einrichtung in der Tschechoslowakei
 MDA GT 40 UK, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Medizinischer Dokumentationsassistent, eine Berufsbezeichnung
 Methylendianilin, ein Grundstoff der Polymerchemie, siehe 4,4′-Diaminodiphenylmethan
 3,4-Methylendioxyamphetamin, ein Ecstasy-Wirkstoff
 Minimum Descent Altitude (Luftfahrtabkürzung), Mindestsinkflughöhe eines Flugzeuges während des Landeanfluges bei Instrumentennavigation
 Missile Defense Agency, das Amt für Raketenverteidigung des US-Verteidigungsministeriums
 Mobile Digital Assistant, veralteter Produktname für ein Smartphone
 Mobilitätsdrehscheibe Augsburg, ein Verkehrsprojekt in Augsburg
 Model Driven Architecture, Modellgetriebene Architektur in der Informatik
 Republik Moldau, Länderkürzel nach ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 Monochrome Display Adapter, Monochrom-Grafikkarte der ersten IBM-PCs
 Multidisplacement Amplification, eine Methode, um Gesamtgenome zu amplifizieren
 Muscular Dystrophy Association, Gesellschaft für Muskeldystrophie, eine freiwillige nationale Gesundheits-Organisation in den USA mit Partnerschaft zwischen Wissenschaftlern und Betroffenen 
 Dachau Bahnhof nach DS 100

MDa steht als Abkürzung für:

 Megadalton, Maßeinheit der Masse, siehe Atomare Masseneinheit

MdA steht als Abkürzung für:

 Mitglied des Abgeordnetenhauses
 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses
 Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Museum der Arbeit in Hamburg-Barmbek

mda steht als Abkürzung für:

 methods, data, analyses, eine sozialwissenschaftliche Fachzeitschrift für Umfragemethodik

Abkürzung